Анохино — название населённых пунктов в России:

 Анохино — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Анохино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Анохино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Анохино — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Анохино — деревня в Богородицком районе Тульской области.